Дэвид Пейн:
 Пейн, Дэвид — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр 2008 года.
 Пейн, Дэвид — шотландский художник.
 Пейн, Дэвид Нил — английский инженер.